Trampolina 3 m indywidualnie mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2000. Eliminacje odbyły się 25 września, a półfinały oraz finał zostały rozegrane 26 września.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 49 zawodników z 35 państw. Osiemnastu zawodników z najlepszymi wynikami w eliminacjach awansowało do półfinału, dwunastu zawodników z najlepszym rezultatem w półfinale zaś awansowało do finału.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Chin Xiong Ni. Drugą pozycję zajął zawodnik z Meksyku Fernando Platas, trzecią zaś reprezentujący Rosję Dmitrij Sautin.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000